Der Zehnkampf der Männer bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 1969 wurde am 17. und 18. September 1969 im Athener Karaiskakis-Stadion ausgetragen.

In diesem Wettbewerb gab es einen Doppelsieg für die Zehnkämpfer der DDR. Europameister wurde Joachim Kirst. Er gewann vor Herbert Wessel. Bronze ging an Wiktor Tschelnokow aus der Sowjetunion.

Rekorde

Bestehende Rekorde

Rekordverbesserung 
Europameister Joachim Kirst aus der DDR verbesserte den bestehenden EM-Rekord bei diesen Europameisterschaften am 17./18. September auf 8041 P nach der damals gültigen Wertung von 1964 – heutige Wertung von 1985: 7910 P. Damit lag die Punktzahl nach heutiger Wertung um 388 P über dem bisherigen Rekord. Zum Welt- und Europarekord fehlten Joachim Kirst 278 P (325 P nach heutiger Wertung).

Doping 
In diesem Wettbewerb gab es die die erste dopingbedingte Disqualifikation in der Leichtathletik. Der niederländische Zehnkämpfer Edward de Noorlander wurde wegen des Konsums von Amphetaminen disqualifiziert.

Durchführung 
Der Zehnkampf wurde nach denselben Regeln wie heute durchgeführt. Die zehn Disziplinen fanden auf zwei Tage verteilt statt.
 Tag 1: 17. September – 100 m / Weitsprung / Kugelstoßen / Hochsprung / 400 m
 Tag 2: 18. September – 110 m Hürden / Diskuswurf / Stabhochsprung / Speerwurf / 1500 m
Gewertet wurde nach einer neuen Punktetabelle von 1964.

Ergebnis 
17./18. September 1969

Vorbemerkungen zu den Punktewerten:
Zur Orientierung und Einordnung der Leistungen sind zum Vergleich die nach heutigem Wertungssystem von 1985 erreichten Punktzahlen mitaufgeführt. Danach hätte es Verschiebungen auf den Rängen ab Platz dreizehn gegeben. Aber diese Vergleiche sind nur Anhaltswerte, denn als Grundlage müssen die jeweils unterschiedlichen Maßstäbe der Zeit gelten.

Weblinks 
 Athina European Championships, european-athletics.org, abgerufen am 24. Juli 2022
 9th European Championships Zürich 2014 – Statistics Handbook, European Championship 1969 ATHINA 16th-20th September 1969, Men Decathlon, slidelegend.com (englisch), S. 408 (PDF, 13.623 kB), abgerufen am 24. Juli 2022
 IX European Championships 1969 Athens (GRE) Men Decathlon, todor66.com, abgerufen am 24. Juli 2022
 Track and Field Statistics, EM 1969, trackfield.brinkster.net, abgerufen am 24. Juli 2022
 9. Leichtathletik-Europameisterschaften 1969 in Athen, Griechenland, ifosta.de, abgerufen am 24. Juli 2022
 Mehrkampfrechner, Zehnkampf Männer, ladv.de, abgerufen am 24. Juli 2022

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Zehnkampf Manner